Goodbye, Norma Jean (film), Amerikaanse biografischefilm uit 1976
 Goodbye, Norma Jeane (musical), Vlaamse musical uit 2017